Томми и Таппенс (англ. Tommy and Tuppence) — два героя в романах Агаты Кристи, которые имеют типичные характеры персонажей этой писательницы. Их полные имена — Томас Бересфорд и Пруденс Коули. В первый раз Томми и Таппенс появились в романе Таинственный противник (1922). Они начали свою жизнь как авантюристы (в поисках приключений и денег), но работа детективами оказалась гораздо выгоднее и интереснее.

Они появляются вместе в четырех романах и одном сборнике рассказов. В своих ранних романах Кристи изображает их как типичных представителей среднего класса, а рассказы с их участием более выразительны, чем произведения с другими персонажами. Они воспитывают троих детей — близнецов Дебору и Дерека и приёмную дочь Бетти. В течение серии они нанимают для помощи их частному агентству человека по имени Альберт, который сопровождает их и до последнего романа. Кроме того, у них есть небольшая собака по имени Ганнибал.

Романы 
 Таинственный противник
 Партнёры по преступлению
 Н или М?
 Щёлкни пальцем только раз
 Врата судьбы

Ссылки 
 Томми на официальном сайте Агаты Кристи
 Таппенс на официальном сайте Агаты Кристи
 

Персонажи Агаты Кристи
Вымышленные частные детективы
Вымышленные ветераны Первой мировой войны